Caroline Pigozzi
 Jean Pigozzi
 Henri Théodore Pigozzi
Patronyme italien